USS Perkins — название трёх кораблей ВМС США.

 USS Perkins (DD-26) — эскадренный миноносец типа «Полдинг». На службе с 1909 по 1919 год.
 USS Perkins (DD-377) — эскадренный миноносец типа «Мэхэн». Спущен на воду в 1935 году. Затонул в 1942 году в результате столкновения с австралийским войсковым транспортом Duntroon.
 USS Perkins (DD-877) — эскадренный миноносец типа «Гиринг». Спущен в 1944 году. В 1971 году продан Аргентине. Переименован в ARA Comodoro Py (D-27). Потоплен во время учебных стрельб в 1987 году.